Валенти́н Серге́евич Смышля́ев (14 марта 1891, Нижний Новгород — 3 октября 1936, Москва) — русский и советский актёр, театральный режиссёр, педагог, театровед. Заслуженный артист РСФСР (1935).

Биография 
Валентин Смышляев родился в Нижнем Новгороде, в детстве жил во Владимире; в 1912—1917 годах учился на юридическом факультете Московского университета. С 1913 года был сотрудником Художественного театра, в 1915 году стал актёром МХТ, с того же года участвовал в спектаклях 1-й Студии МХТ.

В дальнейшем работу в 1-й Студии Валентин Смышляев совмещал с педагогической и театрально-общественной деятельностью: в 1917—1919 годах руководил фронтовыми бригадами, заведовал секцией массовых представлений театрального отдела Наркомата просвещения; активно участвовал в деятельности Пролеткульта: организовал и возглавил театральный отдел в его московском отделении, заведовал художественной частью Центральной арены Пролеткульта, где в 1921 году дебютировал как режиссёр, поставив вместе с Сергеем Эйзенштейном спектакль «Мексиканец» по Дж. Лондону.

В 1924 году, после преобразования 1-й студии МХТ в театр МХАТ 2-й, Валентин Смышляев стал актёром и режиссёром этого театра, где поставил ряд заметных спектаклей, в том числе «Укрощение строптивой» (1923) и «Гамлета» с Михаилом Чеховым в заглавной роли (1924). Одновременно работал как оперный режиссёр в Московской консерватории.

В 1931 году Валентин Смышляев покинул МХАТ 2-й и до 1933 года был художественным руководителем театра «Семперанте», а в 1933 году основал и возглавил Московский драматический театр (известен как Московский драматический театр под руководством В.
С. Смышляева).

В 1936 году театр был расформирован. Смышляев получил приглашение в Малый театр, но к работе приступить не успел — умер от инфаркта.

Творчество

Актёрские работы 
Московский Художественный театр
 «На дне» М. Горького. Постановка К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко — Алёшка
  — «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина — Слепой старик

1-я Студия МХТ
  — «Потоп» Г. Бергера. Режиссёр Е. Вахтангов — Чарли
  — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира. Художественный руководитель постановки К. Станиславский, режиссёр Б. Сушкевич — сэр Эндрью

МХАТ 2-й
  — «Чудак» А. Афиногенова. Режиссёры А. Чебан и И. Берсенев — Рогачёв

Режиссёрские работы 
1-я Студия МХТ
  — «Укрощение строптивой» У Шекспира

МХАТ 2-й
  — «Гамлет» У. Шекспира (совместно с В. Н. Татариновым и А. И. Чебаном)
  — «Орестея» Эсхила.
  — «Взятие Бастилии» Р. Роллана
  — «Митькино царство» Липскерова (совместно с С.Г. Бирман)

Театр «Семперанте»
  — «Цвет радости» Ю. В. Болотова
  — «Особое мнение» О.М. Брика и О.Л. Леонидова

Московский драматический театр
  — «Евгений Базаров» по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»
  — «Красное и чёрное» по Стендалю
  — «Скупой» Ж. Б. Мольера
  — «Шестеро любимых» А. Арбузова
  — «Далёкое» А. Афиногенова

Сочинения 
 Теория обработки сценического зрелища (1921)

Примечания

Литература 

Черкасский С. Д. Валентин Смышляев – актер, режиссер, педагог. -- СПб.: СПбГАТИ, 2004. -- 91 c. 

Глава "Валька" // Ричард Болеславский меж огней в Москве 1917-го. Главы из книги Р.В. Болеславского «Пики вниз: Меж огней в Москве». Публикация, перевод, вступительная статья, составление, подбор иллюстраций и комментарии С.Д. Черкасского // Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Выпуск 7 / Редактор-составитель В.В. Иванов. — М.: «Индрик», 2019. С. 93–196. – 9 п.л. + 1 п.л. фото

Ссылки 
 Смышляев Валентин Сергеевич // Энциклопедия Пермского края

Персоналии:Московский Художественный театр